Французский университетский колледж () — государственное высшее учебное заведение, основанное в 1991 при Московском государственном университете.

История 
Французский университетский колледж в Москве был создан по инициативе академика Сахарова и французского общественного деятеля Марека Хальтера, который стал его первым президентом, а после открытия в 1992 году французского колледжа в Санкт-Петербурге, — обоих французских колледжей. Первым директором колледжа в Москве стал французский историк Паскаль Коши. 

В 2016 году Французский университетский колледж в Москве отметил 25-летие.

Образовательная программа 
Двухлетний курс обучения в колледже даёт возможность получения диплома, признаваемого во Франции, эквивалентного окончанию одного года магистратуры в области одной из следующих гуманитарных наук: право, история, социология, литература и философия. В Колледже существуют два отделения: франкоязычное и русскоязычное. Двойной диплом, выдаваемый выпускникам франкоязычного отделения, признаётся французскими высшими учебными заведениями — партнёрами колледжа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Московский государственный университет
Высшие учебные заведения Москвы по алфавиту